

Geografia 
 Villa Cordopatri – frazione del comune Gioia Tauro servita dalla stazione di Villa Cordopatri

Persone 
 Antonio Cordopatri – nobile italiano, vittima della 'Ndrangheta
 Pasquale Cordopatri – politico italiano